Still Flexin, Still Steppin — пятнадцатый микстейп американского рэпера YoungBoy Never Broke Again. Он был выпущен 21 февраля 2020 года. На микстейп присутствует одна коллаборация с рэпером Quando Rondo «Suited Panamera». YoungBoy Never Broke Again выпустил клип на песню «Lil Top». Микстейп дебютировал под номером два американском в чарте Billboard 200.

Микстейп включает в себя ранее выпущенные песни «Bad Bad», «Knocked Off» и «Fine by Time».

Коммерческий успех 
Still Flexin, Still Steppin дебютировал под номером два в чарте US Billboard 200 с 91,000 единиц, эквивалентных альбому.

Список композиций 
Адаптировано под Tidal.

Примечания
  обозначает сопродюсера

Чарты

Примечания 

Микстейпы 2020 года
Альбомы 2020 года
Альбомы YoungBoy Never Broke Again